un nom artístic:
 Sophia Loren, actriu italiana.

 un nom de pila:
 Loren Bommelyn, líder tribal indi nord-americà.
 Loren Eiseley, antropòleg i escriptor nord-americà.

 un diminutiu del nom Lorenzo:
 Lorenzo Juarros, Loren, futbolista espanyol.
 Lorenzo Morón, Loren, futbolista espanyol.
 Lorenzo del Pino, Loren, futbolista espanyol.